Topônimos
 Rio Claro (São Paulo) — município brasileiro do estado de São Paulo
 Rio Claro (Rio de Janeiro) — município brasileiro do estado do Rio de Janeiro
 Rio Claro (Goiás) — rio brasileiro do estado de Goiás
 Rio Claro (afluente do rio Pardo) — rio brasileiro do estado de São Paulo
 Rio Claro (afluente do rio Tietê) — rio brasileiro do estado de São Paulo
 Río Claro — comuna chilena (Região de Maule)
 Río Claro (Trinidad e Tobago) — cidade de Trinidad e Tobago

Outros
 Rio Claro Futebol Clube

Desambiguações de topônimos